Fleetwood Mac (также известен под названием Peter Green’s Fleetwood Mac) — одноимённый дебютный студийный альбом группы Fleetwood Mac, выпущенный в феврале 1968 года, на лейбле . В альбом вошли как кавер-версии на стандартные блюзовые номера, так и песни, написанные Питером Грином и , которые также делили поровну вокальные партии при записи диска.

Альбом имел определённый успех в Великобритании; пластинка смогла добраться до 4 места в чартах и оставалась там в течение 37 недель, несмотря на отсутствие у альбома каких-либо хит-синглов. В США альбому с трудом удалось попасть в местные чарты и он там сумел занять только лишь 198 место.

Позднее расширенная версия альбома была включена в бокс-сет группы, .

Список композиций

Переиздание 1999 года 

 * Бонус-трек

Участники записи 
 Питер Грин — вокал, гитара, губная гармоника
  — вокал, слайд-гитара, фортепиано
  — бас-гитара за исключением трека «Long Grey Mare»
  — бас-гитара в треке «Long Grey Mare»
 Мик Флитвуд — ударные

Примечания 

Дебютные альбомы 1968 года
Альбомы блюз-рока
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании
Альбомы Fleetwood Mac